|-
| 73601 - || 3045 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73602 - || 3053 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73603 - || 3214 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73604 - || 4039 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73605 - || 4041 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73606 - || 4079 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73607 - || 4092 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73608 - || 4155 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73609 - || 5114 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73610 - || 1054 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73611 - || 2127 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73612 - || 2178 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73613 - || 2213 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73614 - || 2229 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73615 - || 2353 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73616 - || 2383 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73617 - || 2437 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73618 - || 2458 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73619 - || 3322 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73620 - || 3346 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73621 - || 3381 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73622 - || 3418 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73623 - || 3477 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73624 - || 3481 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73625 - || 3524 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73626 - || 3939 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73627 - || 4040 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73628 - || 4170 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73629 - || 4303 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73630 - || 4352 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73631 - || 4367 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73632 - || 4432 T-3 || 11 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73633 - || 4702 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73634 - || 5077 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73635 - || 5105 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73636 - || 5727 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73637 Guneus || || 19 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73638 - || || 8 de novembre, 1975 || Nauchnyj || Nikolai Txernikh
|-
| 73639 - || || 12 de març, 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 73640 Biermann ||  5 de setembre, 1977 || La Silla || H.-E. Schuster
|-
| 73641 - || || 18 d'octubre, 1977 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 73642 - || || 2 de setembre, 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 73643 - || || 27 d'octubre, 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 73644 - || || 27 d'octubre, 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 73645 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 73646 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 73647 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 73648 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 73649 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 73650 - || 1981 DN || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73651 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73652 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73653 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73654 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73655 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73656 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73657 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73658 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73659 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73660 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73661 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73662 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73663 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73664 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73665 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73666 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73667 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73668 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 73669 - || || 25 de novembre, 1981 || Palomar || C. T. Kowal
|-
| 73670 - || 1982 QP || 19 d'agost, 1982 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 73671 - || || 26 de gener, 1984 || Palomar || E. Bowell
|-
| 73672 - || 1986 QR || 26 d'agost, 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 73673 - || || 6 de setembre, 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 73674 - || || 28 de gener, 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 73675 - || 1988 CF || 8 de febrer, 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 73676 - || || 13 de febrer, 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73677 - || || 16 de setembre, 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 73678 - || 1988 TY || 13 d'octubre, 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 73679 - || || 26 de setembre, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73680 - || || 28 de setembre, 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 73681 - || || 2 d'octubre, 1989 || Palomar || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| 73682 - || || 29 d'abril, 1990 || Siding Spring || A. N. Zytkow, M. J. Irwin
|-
| 73683 - || || 14 de setembre, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 73684 - || 1990 SV || 16 de setembre, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 73685 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73686 - || || 10 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 73687 Thomas Aquinas || || 10 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 73688 - || || 15 de novembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73689 - || 1991 FK || 17 de març, 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| 73690 - || || 2 d'agost, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73691 - || || 2 d'agost, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73692 Gürtler || || 12 de setembre, 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 73693 Dorschner || || 12 de setembre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 73694 - || || 15 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 73695 - || || 11 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 73696 - || || 14 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 73697 - || || 12 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 73698 - || 1991 TE || 1 d'octubre, 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 73699 - || || 4 d'octubre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 73700 von Kues || || 5 d'octubre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
3